Frontier: First Encounters (Elite 3, сокращённо — FFE) — компьютерная игра, выпущенная в 1995 году разработчиком Frontier Developments. Является третьей частью серии космических симуляторов Elite. Издатель игры — компания Gametek.

Геймплей 

Вселенная игры является достаточно проработанной. Задания в игровом мире включают межзвездные гонки, правительственные интриги, заказные убийства, проникновение в закрытые звездные системы, фотографирование военных спутников, уничтожение планетарных заводов враждебной фракции, и многое другое.

Рейтинги 

Рейтинг пилота показывает, сколько кораблей противника было уничтожено и имеет логарифмическую шкалу. Игрок начинает игру с рейтингом «Harmless» (). После уничтожения четырёх кораблей рейтинг повышается до «Mostly Harmless» (). Получение более высоких рейтингов, таких как «Average» или «Competent» позволяет выполнять более высокооплачиваемые задания. Самые сложные миссии начинаются с ранга «Competent». Максимальный рейтинг — «Elite», достигается после уничтожения 6000 вражеских кораблей.

Помимо боевого рейтинга существует военный рейтинг, содержащий звания, присваиваемые за выполнение миссий Империи и Федерации.

Критика 

По мнению критиков, вышедшая игра была не закончена. Издатели торопили главного дизайнера Дэвида Брэбена, и он не успел довести программу до ума — в релизе было большое количество ошибок.

 Страница игры на сайте разработчика 
 Русскоязычный ресурс, посвящённый игре

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 1995 года
Космические симуляторы
Игры для DOS
Компьютерные игры с процедурной генерацией игрового мира
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные Frontier Developments